Esistono più comuni francesi con questo nome

 Villers-le-Sec – Aisne
 Villers-le-Sec – Marna
 Villers-le-Sec – Mosa
 Villers-le-Sec – Alta Saona